

Patronyme 

 Clifford Mayes (1953-), pédagogue britannique ;
 Colin Mayes (1948-), homme politique canadien ;
 Frances Mayes (1940-), écrivain, professeur d'université, poétesse et essayiste américaine ;
 Henry Mayes (1880-1928), joueur canadien de tennis ;
 Rob Mayes (1985-), acteur, musicien et mannequin américain ;
 Tanner Mayes (1989-), actrice pornographique américaine ;
 Vivienne Malone-Mayes (1932-1995), mathématicienne américaine.
 Wendell Mayes (1918-1992), scénariste et producteur américain.

Toponyme 

 Mayes, île française de l'archipel des Kerguelen ;
 Mayes, comté américain de l'Oklahoma.